Osoby o tym nazwisku:
 Krystyna Pawlaczyk-Baśkiewicz – polska piosenkarka, wokalistka zespołu Filipinki
 Marianna Pawlaczyk-Szpila – polska mikrobiolożka lekarska
 Tadeusz Pawlaczyk – polski policjant, samorządowiec
 Zygmunt Pawlaczyk – polski pilot wojskowy